Риссер ( или ) — немецкая фамилия. Известные носители:

  — немецкий общественный и политический деятель, известный борец за эмансипацию евреев.
 Риссер, Лацарус Яков (1763—1828) — немецкий раввин и библиофил.
 Риссер, Оливер (род. 1980) — намибийский футболист. Брат Уилко Риссера.
 Риссер, Уилко (род. 1982) — намибийский футболист. Брат Оливера Риссера.

См. также 
 Ризер